A Balkán szó jelentései:
Földrajz
Balkán: térség, régió Európa délkeleti részén
Balkán: település Bákó megyében, Romániában
Balkán-hegység: a Kárpátok meghosszabbítása a Duna déli oldalán, a Balkán-félszigeten
Balkán-félsziget: félsziget Európa délkeleti részén
Történelem
Balkán-háború: háború az Oszmán Birodalom és a Balkán-szövetség között
Balkán-szövetség: Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró 1912-ben életbe lépett katonai és politikai szövetsége volt az Oszmán Birodalom ellen
Lásd még
Balkan tartomány Türkmenisztánban